A Várszínház az alábbi színházak nevében szerepel:

Magyarországon 
 Várszínház a budai várban
 Várszínház 1963 óta Gyulán
 Várszínház 1979 óta Kisvárdán
 Várszínház 1982 óta Kőszegen
 Várszínház 1990 óta Esztergomban
 Várszínház 2001 óta Veszprémben

Jegyzetek

Külföldön 
 Burgtheater  bécsi  színház (magyarul Várszínház)